Amerikai Egyesült Államok
Monroe City (Georgia)
Monroe City (Illinois)
Monroe City (Indiana)
Monroe City (Missouri)